Фол — кентавр, син Сілена.

 Фол (, буквально - брудний, нечесний) — у спортивних іграх порушення правил. Наприклад, у футболі - груба, небезпечна гра, недозволений прийом, умисний удар суперника, поштовх, підніжка тощо.